A birkózó-világbajnokság a Nemzetközi Birkózószövetség szervezésében, minden évben megrendezésre kerülő nemzetközi birkózóverseny.

A birkózóknak 1904 óta rendeznek világbajnokságot kötöttfogású szabályok közt. A férfiak szabadfogású versengését 1951-ben, a nők szabadfogású versengését pedig 1987-ben rendezték meg először. 1987 óta a különböző fogásnemek és nemek versenyét egyazon világbajnokság keretin belül rendezik, az 1992-es, az 1996-os, a 2000-es, a 2008-as és a 2012-es világbajnokságok kivételével, melyen kizárólag női szabadfogásban rendeztek versenyszámokat. Ezen túl 2016-ban megrendezték az első olyan birkózó-világbajnokságot, amelyen csak a nem olimpiai súlycsoportokban indulhattak a versenyzők. A világbajnokságok során a magyar sportolók 29 aranyérmet, 46 ezüstérmet és 48 bronzérmet szereztek. Magyarország összesen hat alkalommal volt házigazdája az eseménynek, míg 2016-ban a nem olimpiai súlycsoportok világbajnokságát rendezték Budapesten.

Világbajnokságok

Férfiak kötöttfogású világbajnoksága

Férfiak szabadfogású világbajnoksága

Nők szabadfogású világbajnoksága

Kombinált világbajnokság

A világbajnokságok legeredményesebb sportolói

Férfi szabadfogás

Férfi kötöttfogás

Női szabadfogás

Jegyzetek 

Sportversenyek
Birkózás